Miejscowości w Słowenii
 Naklo (gmina Divača)
 Naklo (gmina Naklo)
 Naklo – wieś w gminie Črnomelj